Thomas James „T. J.“ Cloutier (* 13. Oktober 1939 in Albany, Kalifornien) ist ein professioneller US-amerikanischer Pokerspieler.

Cloutier hat sich mit Poker bei Live-Turnieren knapp 10,5 Millionen US-Dollar erspielt und ist sechsfacher Braceletgewinner der World Series of Poker. Er ist Mitglied der Poker Hall of Fame und wurde 2019 als einer der 50 besten Spieler der Pokergeschichte genannt.

Pokerkarriere

Werdegang 
Cloutier hat sich auf Turnierpoker spezialisiert, besonders auf die Varianten Texas Hold’em und Omaha, sowohl No Limit als auch Pot Limit. Er war der erste Spieler in der Geschichte der World Series of Poker (WSOP), der alle drei Spielarten von Omaha Hold’em (Pot Limit, Limit und Limit Eight or Better High/Low Split) bei den jeweiligen Events für sich entscheiden konnte. Cloutier gewann viele Turniere, schaffte es jedoch nie beim WSOP-Main-Event auf den ersten Platz. Insgesamt schaffte er es viermal in die Top 5. Zweimal wurde er Zweiter, in den Jahren 1985 und 2000. Er spielte mehrfach beim Main Event der World Poker Tour, dort war seine höchste Platzierung der dritte Platz beim Event der World Poker Legends im Jahr 2003. Vom Card Player Magazine erhielt er im Jahr 1998 und 2002 die Ehrung zum Spieler des Jahres. Im Jahr 2006 wurde er in die Poker Hall of Fame aufgenommen. Im Rahmen der 50. Austragung der World Series of Poker wurde Cloutier im Juni 2019 als einer der 50 besten Spieler der Pokergeschichte genannt.

Braceletübersicht 
Cloutier kam bei der WSOP 71-mal ins Geld und gewann sechs Bracelets:

Preisgeldübersicht

Weblinks

Einzelnachweise 

Pokerspieler (Vereinigte Staaten)
Braceletgewinner
Mitglied der Poker Hall of Fame
US-Amerikaner
Geboren 1939
Mann